Райко Алексиев може да се отнася за:

 Райко Алексиев (1893 – 1944), български художник, публицист и журналист
 Райко Алексиев (награда), национална награда за хумор и сатира
 Райко Алексиев (галерия), художествена галерия в София

Вижте също 
 Алексиев (ледник), ледник на Земя Греъм, Антарктика, именуван в чест на Райко Алексиев